De UEFA Super Cup 1993 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de runner-up van de UEFA Champions League 1992/93, AC Milan, en de winnaar van de Europacup II 1992/93, Parma FC, op 12 januari en 2 februari 1994. De eigenlijke winnaar van de UEFA Champions League 1992/93, Olympique Marseille, mocht niet in de Super Cup spelen wegens een omkoopschandaal.

De eerste wedstrijd werd in het Stadio Ennio Tardini gespeeld en eindigde in een overwinning voor AC Milan. Later eindigde de tweede wedstrijd, in het Stadio Giuseppe Meazza, in een grotere overwinning voor Parma. Zo sleepte Parma de eerste Europese Supercup uit de geschiedenis van de club in de wacht.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1992/93
Parma FC
AC Milan
Sportevenement in Italië